Жерри́-Кристиа́н Тчуйсе́ (; 13 января 1975, Дуала) — камерунский и российский футболист, защитник.

Биография 
В 2000 году получил российское гражданство и рассматривался в качестве кандидата в сборную России. Болельщики видели в нём потенциальный аналог нигерийского легионера сборной Польши Эммануэля Олисадебе. Специально для Тчуйсе даже была подготовлена футболка с номером 21, которую собирались ему передать перед матчем «Спартака» и ЦСКА 31 марта 2001 года, однако он отказался её принимать: Олег Романцев заявил, что Тчуйсе ещё не определился с тем, за какую сборную он хочет играть. Тем не менее, он так и не сыграл в её составе ни одного матча. 6 мая 2001 года дебютировал в составе сборной Камеруна, куда он был также вызван.

В чемпионате России выступал за новороссийский «Черноморец» (куда перешёл из КФК «Нефтяник Кубани» Горячий Ключ), «Спартак» Москва, ФК «Москва». 30 июня 2003 года сыграл за сборную легионеров чемпионата России.

В 2007 году был игроком грозненского «Терека», выступавшего в Первом дивизионе России и по итогам первенства со 2-го места вышедшего в Премьер-лигу. Однако новый главный тренер грозненского клуба Леонид Назаренко решил не продлевать соглашение с игроком. В январе 2008 года прошла информация, что Тчуйсе перешёл в клуб «Ростов», в 2007 году проследовавший в обратном направлении по отношению к «Тереку» — из Премьер-лиги в Первый дивизион. Однако этот трансфер не состоялся, и Тчуйсе перешёл в другой клуб первого дивизиона — подольский «Витязь», где провёл сезон-2008.

По состоянию на сентябрь 2010 года проживал с семьёй во французском городе Ле-Ман, играл за ветеранов и тренировал команду («Ле Ман Газелек» во второй лиге департамента Сарта), имел бизнес в Камеруне, имеет российский паспорт и не имеет камерунского. По состоянию на 2020 год жил в Париже, тренировал местную молодёжную команду.

Достижения 
 «Спартак»
 Чемпион России: 2000, 2001
 3-е место в чемпионате России: 2002
 «Терек»
 2-е место в первом дивизионе России (выход в премьер-лигу): 2007
 личные
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: 2000 — № 2, 2005 — № 3.

Личная жизнь 
Тчуйсе — второй ребёнок в семье, у его отца две жены и восемь детей. Жена Мари, старший сын — Иван-Юрий (родился в 2000 году), есть ещё двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Спартак» Москва
 «Дали паспорт, а он испугался». Почему спартаковец Тчуйсе отказался от сборной России

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Футболисты России
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Натурализованные граждане России